Fe kan betyde:

 Fe (eventyrvæsen)
 Fe (Artemis Fowl) – navnet på en række fiktive væsner i fantasyserien Artemis Fowl
 Jern – et grundstof med det kemiske symbol Fe (af latin: ferrum)
 Rød fe - elektrisk udladning (en slags lyn) i den øvre atmosfære
 Forsvarets Efterretningstjeneste – forkortelse FE